Costigliole

Costigliole d'Asti – comune italiano in provincia di Asti.
Costigliole Saluzzo – comune italiano in provincia di Cuneo.